Beaumont-Pied-de-Bœuf (Mayenne)
 Beaumont-Pied-de-Bœuf (Sarthe)